Fredrik Malmberg kan syfta på flera olika personer:

 Fredrik Malmberg (affärsman), medgrundare till spelföretaget Target Games
 Fredrik Malmberg (dirigent) (född 1969), svensk dirigent
 Fredrik Malmberg (ämbetsman) (född 1969), folkpartistisk politiker och generaldirektör